Segun Toriola (* 18. September 1974 in Ilorin) ist ein nigerianischer Tischtennisspieler. Er nahm von 1992 bis 2016 an sieben Olympischen Spielen und zwischen 1991 und 2017 an 19 Weltmeisterschaften teil.

Werdegang 
Segun Toriola hat noch acht Brüder, er ist der jüngste. Angeleitet von seinem Vater und einem Bruder, die auch Tischtennis spielen, begann er als Fünfjähriger mit dem Tischtennisspielen.

Segun Toriola war lange Jahre der erfolgreichste Tischtennisspieler Afrikas. Er gewann von 1995 bis 2007 alle vier Einzel- und Doppelwettbewerbe bei den African Games, ein Turnier, welches alle vier Jahre ausgetragen wird. Dazu kommen noch zwei Titelgewinne im Mixed und vier Siege mit der nigerianischen Mannschaft. Bei den Commonwealth Games siegte er 2002 im Einzel und 2006 im Doppel mit Monday Merotohun.

Von 1991 bis 2015 wurde er 17-mal für Weltmeisterschaften nominiert. Hier kam er jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen. Sechsmal qualifizierte er sich für die Teilnahme an olympischen Spielen, erstmals 1992 in Barcelona und zuletzt 2012 in London. Auch hier schied er stets frühzeitig aus. Achtungserfolge waren 2008 seine Siege gegen Jean-Michel Saive (Belgien) und João Monteiro (Portugal). Auch bei den Olympischen Spielen 2016 ist er startberechtigt. Damit ist er der bisher (2016) einzige Sportler aus Afrika, der siebenmal bei Olympia vertreten war.

Aktuell (2016) spielt Segun Toriola mit dem französischen Verein Argentan Bayard in der zweiten Liga. Sein bester Weltranglistenposition ist Platz 56 im Dezember 2008.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 3. August 2016)
 OLYMPIA: Afrikas Legende Segun Toriola zum siebten Mal qualifiziert! (abgerufen am 3. August 2016)
 Segun Toriola: Der nigerianische ‚Rossi‘ (abgerufen am 3. August 2016)
  (abgerufen am 3. August 2016)
 Segun Toriola Weltranglistenplatzierungen (abgerufen am 3. August 2016)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Nigeria)
Olympiateilnehmer (Nigeria)
Afrikameister (Tischtennis)
Afrikaspielesieger (Tischtennis)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Afrikaspielen (Nigeria)
Sieger bei den Commonwealth Games (Tischtennis)
Nigerianer
Geboren 1974
Mann
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Nigeria)